Футболни стадиони в Гърция подредени по капацитет

Източници